Amedeo Vergani (1944-2010) – giornalista, fotoreporter e sindacalista italiano
 Andrea Vergani (1997) – nuotatore italiano
 Beniamino Vergani (1863-1927) – scacchista italiano
 Benvenuto Vergani (1946) – ex calciatore italiano
 Edoardo Vergani (2001) – calciatore italiano
 Giovanni Battista Vergani (1788-1865) – architetto, docente e accademico italiano
 Giulio Vergani, o Vergari, noto pure come Giulio da Amandola (1480 circa-1540 circa) – pittore italiano
 Giuseppe Vergani (fl. 1738-1741) – matematico e scrittore italiano
 Guido Vergani (1935-2005) – giornalista e scrittore italiano
 Lorenzo Vergani (1993) – ostacolista italiano
 Mario Vergani (1929) – ex calciatore italiano
 Marta Vergani (1997) – calciatrice italiana
 Matteo Vergani, detto Ape (1978) – rapper italiano
 Orio Vergani, propr. Vittorio (1898-1960) – giornalista, fotografo e scrittore italiano
 Pietro Vergani (1907-1970) – politico, partigiano e sindacalista italiano
 Stefano Vergani (1982) – cantautore italiano
 Vera Vergani (1895-1989) – attrice teatrale italiana